Delik (Pelalawan)
Delik (Tuntang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing